Il doppio del Queen's Club Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma Knowles quest'anno ha deciso di non partecipare. Solo Nestor ha partecipato facendo coppia con Nenad Zimonjić,e ha vinto in finale 6–4, 7–6(3), contro Marcelo Melo e André Sá.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (quarti)
  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (secondo turno)

  Marcelo Melo /  André Sá (finale)
  Maks Mirny /  Jamie Murray (semifinali) 
  František Čermák /  Jordan Kerr (semifinali) 
  Rohan Bopanna /  Mahesh Bhupathi (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 2008
ATP Tour 2008